Новая Руда — название населённых пунктов:

 Новая Руда — деревня в Гродненском районе Гродненской области Белоруссии.
 Новая Руда — село в Маневичском районе Волынской области Украины.